Europé kan avse:

Europé – invånare i världsdelen Europa
Europé (kattras) – en nordeuropeisk kattras